La Cellette kan syfta på:
 La Cellette, Creuse
 La Cellette, Puy-de-Dôme